

Žatec, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Žatec, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie